Мария Александровна Дьячкова (26 мая 1982, Троицк) — российская футболистка, полузащитник. Выступала за сборную России.

Биография 
Училась в среднеобразовательной школе № 2, окончила СГПУ. Первый тренер: Прохода Владимир Владимирович. В 16-летнем возрасте дебютировала в футбольном клубе «Диана». С 2001 по 2004 годы играла за ЦСК ВВС: в сезонах 2001—2002 года провела 36 матчей и забила 9 мячей, в сезоне 2003 года провела 14 матчей и забила 4 мяча. Затем играла до 2008 года в «Россиянке». С 2009 года защищает цвета «Звезды-2005». Неоднократно вызывалась в сборную России, однако из-за травмы пропустила Евро-2009 и дебютировала только на Евро-2013.

В 2009 году выступала за сборную России на Универсиаде в Белграде, где россиянки заняли пятое место.

Достижения 
 Чемпионка России (5): 2001, 2005, 2006, 2008, 2009
 Обладательница Кубка России (3): 2005, 2006, 2012

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль Марии Дьячковой на официальном сайте Звезды-2005
 Профиль Марии Дьячковой на сайте womenfootball.ru

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Мастера спорта России
Игроки ЖФК ЦСК ВВС
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Звезда-2005»